Stut kan syfta på:

 Stut – en ung kastrerad hane av nötkreatur, se oxe
 Strut (bröd) – ett slags bröd
 Stut (ätt) – medeltida svensk frälseätt